Het WTA-tennistoernooi van Charleston van 2018 vond plaats van 2 tot en met 8 april 2018 in de Amerikaanse stad Charleston. Het was de 46e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op groen-grijze gravelbanen.

Het toernooi van 2018 trok 88.716 toeschouwers.

Enkelspel 
De als derde geplaatste Russin Darja Kasatkina was de titelverdedigster – zij verloor in de kwartfinale van de als vijfde geplaatste Duitse Julia Görges.

De als eerste geplaatste Française Caroline Garcia bereikte de derde ronde. Daarin werd zij uitgeschakeld door landgenote Alizé Cornet.

Het twaalfde reekshoofd, Kiki Bertens uit Nederland, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als vijfde geplaatste Duitse Julia Görges in twee sets. Bertens wist voor het eerst in haar loop­baan het toernooi van Charleston op haar naam te schrijven. Het was haar vijfde WTA-titel, de eerste van 2018. Zij incas­seerde US$ 137.125 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Maryna Zanevska had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar verloor zij meteen haar openingspartij.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Bethanie Mattek-Sands en Lucie Šafářová had de laatste zich door een blessure niet ingeschreven. Mattek-Sands speelde samen met Andrea Sestini-Hlaváčková – zij vormden het tweede reekshoofd, maar kwamen niet voorbij de tweede ronde, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het eerste reekshoofd, Gabriela Dabrowski en Xu Yifan, strandde al in de eerste ronde.

Het ongeplaatste duo Alla Koedrjavtseva en Katarina Srebotnik won het toernooi. In de finale versloegen zij het als derde geplaatste koppel Andreja Klepač en María José Martínez Sánchez in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Russin Koedrjavtseva had daarnaast acht eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Sloveense Srebotnik zevenendertig.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Charleston 2018
Charleston